“gauche révolutionnaire” en francès designa en general, a organitzacions que es caracteritzen per negar-se al reformisme i propugnen la revolució social per establir les seves idees, pel que pot utilitzar-se com a sinònim d'extrema esquerra, particularment en termes d'idees i perspectives.

També és el nom propi d'organitzacions i corrents d'opinió:
 La Gauche révolutionnaire (1935-1938), tendència desenvolupada dins de la Secció Francesa de la Internacional Obrera, en els anys 30 del .
 La Gauche révolutionnaire (1992), organització trotskista francesa creada als anys 90 del , que es van integrar, el 2009, dins el Nou Partit Anticapitalista.
 La Gauche révolutionnaire (PSU), tendència «marxista-leninista» donada dins el Partit Socialista Unificat de França, que va ajuntar-se al Parti communiste marxiste-léniniste de France.